Municipal Stadium (englisch für städtisches Stadion) steht für folgende Sportstätten:

im Libanon:
 Beirut Municipal Stadium, Multifunktionsstadion in Beirut
 Saida Municipal Stadium, Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der Stadt Sidon, Gouvernement Süd-Libanon
 Tripoli Municipal Stadium, Fußballstadion in der Stadt Tripoli, Gouvernement Nord-Libanon

in Taiwan:
 Taipei Municipal Stadium, Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in Taipeh

in Thailand:
 Hua Hin Municipal Stadium, Mehrzweckstadion in der Stadt Hua Hin, Provinz Prachuap Khiri Khan
 Si Racha Municipal Stadium, Mehrzweckstadion in der Stadt Si Racha, Provinz Chon Buri
 Banbueng Municipal Stadium, Mehrzweckstadion im Landkreis Ban Bueng, Provinz Chon Buri
 Nakhon Ratchasima Municipal Stadium, Mehrzweckstadion in der Stadt Nakhon Ratchasima, Provinz Nakhon Ratchasima

in den Vereinigten Staaten:
 Municipal Stadium, ehemaliger Name des Memorial Stadium (Baltimore), Football- und Baseball-Stadion in der Stadt Baltimore, Maryland
 Jacksonville Municipal Stadium, ehemaliger Name des TIAA Bank Field, Football-Stadion in der Stadt Jacksonville, Florida
 Phoenix Municipal Stadium, Baseballstadion in der Stadt Phoenix, Arizona
 William A. Shea Municipal Stadium, ehemaliges Baseballstadion im Bezirk Queens der Stadt New York, Bundesstaat New York, siehe Shea Stadium

in Zypern:
 Peyia Municipal Stadium, in der Stadt Pegeia, Bezirk Paphos